La République de Sbarre (Repubblica di Sbarre Centrali en italien) est une république autoproclamée par des habitants de Sbarre, un quartier de Reggio de Calabre, lors de la révolte qui a agité la ville de  à . La micronation disparaît après la fin des émeutes au début des années 1970.

Notes et références

Source de traduction 
 

Micronation
Reggio de Calabre
Histoire de la Calabre
1970 en Italie